Список вулканов Боливии — перечень действующих и потухших вулканов на территории Боливии.

Действующие вулканы находятся в западной части страны, образуя Западные Кордильеры, западную границу плато Альтиплано. Многие из действующих вулканов являются международными горами, общими с Чили. Все кайнозойские вулканы Боливии являются частью Центральной вулканической зоны Андского вулканического пояса,  и связаны с субдукцией плиты Наска под Южно-Американской плитой. Центральная вулканическая зона является крупной верхнекайнозойской вулканической провинцией. Помимо андских вулканов, в геологии Боливии есть остатки древних вулканов вокруг докембрийского щита Гуапоре в восточной части страны.

См. также 
 Список ледников в Южной Америке

Заметки

использованная литература 

[[Категория:Списки вулканов]]
[[Категория:Вулканы Боливии]]